Totutla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Totutla, Veracruz, ort, 
 Totutla (kommun), Veracruz, 
 Totutla, Tehuipango, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar